Крестяхский наслег — сельское поселение, входит в состав Сунтарского улуса (района) Якутии. Площадь наслега — 2765,6 км², население — 980 человек на 2010 год. Центр и единственное село наслега — Крестях. Глава наслега — Максимов Николай Николаевич.

Растологается в среднем течении реки Вилюй, в 150 км восточнее города Мирный и в 95 км от райцентра Сунтар. До 1956 года назывался Нахаринским сельсоветом.

Примечания

Ссылки 
 Сайт наслега
 СУНТАРСКИЙ УЛУС. Административно-территориальный состав
 Виртуальный исторический музей «Крестях — родина первых якутских алмазов»

Сельские поселения Якутии
Муниципальные образования Сунтарского улуса